Currie Cup 1996 – pięćdziesiąta ósma edycja Currie Cup, najwyższego poziomu rozgrywek w rugby union w Południowej Afryce. Zawody odbyły się w dniach 30 maja – 24 października 1996 roku.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bibliografia 
 
 
 

1996
1996 w rugby union
1996 w Południowej Afryce